Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Berlin du 12 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Steffi Graf et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1986
Tennis en mai 1986